Die European Open 1997 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1996/97, das vom 23. Februar bis 2. März im Mediterranean Conference Centre in Valletta ausgetragen wurde. Damit gab es zum ersten Mal bei der neunten Ausgabe des Turniers denselben Veranstaltungsort in zwei aufeinanderfolgenden Jahren.

Zum dritten Mal in Folge stand John Parrott im Finale. Seinen Titel aus dem Vorjahr konnte er aber nicht verteidigen. Stattdessen gewann der Weltranglistenzweite John Higgins das Endspiel mit 9:5. Es war sein erster Sieg in dieser Saison und sein sechster Ranglistentitel insgesamt.

Nach dieser Ausgabe wurde das Turnier ausgesetzt. Fünf Jahre später fand das Turnier aber an selber Stelle wieder statt.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Das Preisgeld sank geringfügig gegenüber dem Vorjahr. Dabei kam es nur zu einer kleineren Verschiebung zwischen den Teilnehmern der letzten beiden Qualifikationsrunden. Eine größere Änderung gab es dagegen bei den Weltranglistenpunkten. Der Sieger bekam 960 Punkte und der zweite 340 Punkte mehr. Sonst blieb alles gleich bis auf die gesetzten Spieler, die die erste Hauptrunde verloren und 90 Punkte mehr bekamen.

Hauptturnier 
In den vergangenen beiden Jahren hatte es vor dem Hauptturnier jeweils noch eine Wildcard-Runde mit vier einheimische Spieler gegeben. Diesmal begann das Turnier sofort mit den 32 qualifizierten Profis. Die Top 16 der Weltrangliste waren für Runde eins gesetzt. Weitere 16 Spieler hatten sich in den Qualifikationsrunden durchgesetzt und wurden ihnen zugelost. Der Modus der Partien blieb unverändert.

Finale 
Es war das neunte Finale der European Open und zum fünften Mal war John Parrott beteiligt. Mit drei Titeln war er auch Rekordsieger. John Higgins hatte in den vergangenen beiden Jahren 12 Mal im Finale gestanden, aber noch nie beim European Open. In dieser Saison war es sein zweites Finale, ebenso wie bei Parrott, der nur zwei Wochen zuvor den Malta Grand Prix gewonnen hatte. Die direkte Bilanz der Beiden stand 3:3, es war aber ihr erstes Aufeinandertreffen in einem Finale. Trotzdem schien das Finale eine einseitige Angelegenheit zu werden. Higgins gewann vom Start weg Frame um Frame, während seinem englischen Kontrahenten kaum Punkte gelangen. Zur Mid-Session-Pause stand es 4:0 und der Schotte erhöhte noch um einen weiteren Frame, bevor Parrott sein erster Framegewinn gelang. Mit 6:2 ging es in die Abendsession. Parrott wehrte sich und holte überzeugend den ersten Frame. Der Verlust des Nächsten war zwar ein kleiner Rückschlag, aber bis zur Pause holte er zwei weitere Frames und verkürzte auf 5:7. Aber Higgins nützte die Pause, um sich neu zu konzentrieren und holte sich die nächsten beiden Frames zum 9:5-Sieg. Für den Schotten war es der 7. Profititel in 3 Jahren.

Century-Breaks 
21 Spieler erzielten im gesamten Turnier 29 Breaks von mindestens 100 Punkten. 13 Century-Breaks gab es im Hauptturnier, 16 in der Qualifikation. Beide Male betrug das höchste Break 141 Punkte, Chris Small bzw. Graeme Dott waren jeweils erfolgreich.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

1997
Snookerveranstaltung 1997
Billardturnier in Valletta